Round Pond ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Round Pond (Arkansas)
 Round Pond (Maine)
 Round Pond (Tennessee)

im Vereinigten Königreich:
 Round Pond (London), in Kensington Gardens

in Kanada:
 Round Pond (Neufundland und Labrador)

Siehe auch:
 Big Round Pond